

Patronyme 

 Nicolas Ladvocat-Billiard (1620-1681), évêque de Boulogne-sur-Mer ;
 Jean-Baptiste Ladvocat (1709-1765), érudit et lexicographe français ;
 Pierre-François Ladvocat (1791-1854), libraire-éditeur français.